Лазука — славянская и грузинская фамилия, известные носители:
 Лазука, Богдан (род. 1938) — польский актёр театра, кино, телевидения и кабаре; также певец.
 Лазука, Дмитрий Ефимович (1907-1943) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.